Дмитрий Пичу́гин:
 Пичугин, Дмитрий Егорович (1889—1918) — заместитель председателя Курганского уездного Совета депутатов.
 Пичугин, Дмитрий Николаевич (1904—1947) — Герой Советского Союза.